Таво́-е-Понсерику́р, Таво-е-Понсерікур () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 150 км на північний схід від Парижа, 120 км на схід від Ам'єна, 28 км на північний схід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 244 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 612,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Таво-е-Понсерикур на сайті французького Національного інституту географії
 Таво-е-Понсерикур на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Таво-е-Понсерикур на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Таво-е-Понсерикур на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена